East Washington ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Washington (New Hampshire), im Sullivan County
 East Washington (Pennsylvania), im Washington County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Washington Historic District, in East Washington, Pennsylvania, ID-Nr. 84000547